Gisgo oder Gisco, auch Geskon (punisch Grskn „Schützling des Skn“, altgriechisch ,  und ) ist der Name von:
 Gisgo (Vater des Hannibal Mago), Sohn von Hamilkar I., der 480 v. Chr. in der Schlacht bei Himera fiel, und Vater von Hannibal Mago, der 406 v. Chr. in der Schlacht von Agrigent starb
 Gisgo (Sohn des Hanno), karthagischer Heerführer im Krieg gegen Timoleon bis zum Friedensschluss um 340 v. Chr.
 Gisgo (Heerführer), karthagischer Heerführer im Ersten Punischen Krieg
 Gisgo (Gesandter), Gesandter Hannibals an Philipp V. von Makedonien
 Gisgo (Geront), karthagischer „Senator“ und Friedensgegner nach der Schlacht von Zama 202 v. Chr., der von Hannibal zum Schweigen gebracht wurde
 Gisgo (Sohn des Hamilkar), karthagischer Beamter und Sohn des karthagischen Politikers Hamilkar des Samniten
 Gisgo Strytanos, karthagischer Gesandter kurz vor Ausbruch des Dritten Punischen Krieges